

События 
 Прекращение рода герцогов Бургундских.
 Вальдемар IV Аттердаг захватывает Готланд в битве при Висбю.
 Буда становится столицей Венгрии.
 Турки захватили Дидимотику.
 Хан Могулистана Туглак-Тимур захватывает Мавераннахр. Наместником Мавераннахра становится Ильяс-Ходжа, сын Туглак-Тимура. Тимур становится правителем Кеша.
 Улус Орда-Ежена при Урус-хане становится независимым государством.
 Булак-Тимур сжигает Булгар, захватывает власть в Волжской Булгарии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1361 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1361 году

См. также